Lobby (hal), een inkomhal in een hotel of schouwburg
 Lobbyen, het systematisch proberen te beïnvloeden van de besluitvorming door belanghebbenden bij politici en dergelijke meer
 Lobby (voedsel), een gerecht uit Noord-Staffordshire
 Lobby (band), een Slovaakse eurodanceband